Влади́мир Алекса́ндрович Кисли́цын:
 Кислицын, Владимир Александрович — Герой Социалистического Труда.
 Кислицын, Владимир Александрович (1883—1944) — офицер Русской императорской армии, затем командир Белой армии.